Alexios II Komnenos (1169-1183), keizer van Byzantium (1280-1283)
 Alexios II Megas Komnenos (1282-1330), keizer van Trebizonde (1297-1330)
 Aleksi II van Moskou (1929-2008), patriarch van Moskou (1990-2008)